Philip Ellis est un pilote automobile britannique né le  à Munich (Allemagne).

Biographie

Carrière 

Il remporte en 2011 la Formula Lista Junior, un championnat regroupant des Formule BMW, avec son équipe GU-Racing International.

En 2012, il participe à la Formule 3 Euro Series 2012 et au Championnat d'Europe de Formule 3 2012 toujours avec GU Racing.

Notes et références 

Pilote automobile britannique
Naissance en octobre 1992
Naissance à Munich